Teobaldo III (13 de mayo de 1179 – 24 de mayo de 1201) fue conde de Champaña y Brie desde 1197 hasta su muerte.

Biografía 
Teobaldo era el hijo menor de Enrique I de Champaña y María, hija de Luis VII de Francia y Leonor de Aquitania. Sucedió a su hermano Enrique como conde de Champaña y Brie a su muerte 1197. 

En 1198, el papa Inocencio III convocó la Cuarta Cruzada, que fue recibida con poco entusiasmo por la nobleza europea. No obstante, en noviembre de 1199, en una reunión celebrada en la corte de Teobaldo con motivo de un torneo, varios nobles franceses decidieron "tomar la cruz" y eligieron a Teobaldo como líder. Fallecido al año siguiente, Bonifacio de Montferrato fue elegido en su lugar.

Junto a Felipe II de Francia, redactaron cartas en septiembre de 1198 para dictar los derechos de los judíos y para pagar las deudas de Felipe al conde de Champagne por el empleo de sus judíos. Estas leyes se reforzaron posteriormente en cartas firmadas entre 1198 y 1231.

El 1 de julio de 1199, se casa en Chartres con Blanca de Navarra, hija del rey de Navarra Sancho VI el Sabio y de Sancha de Castilla.

Teobaldo III murió el 24 de mayo de 1201 y fue enterrado, junto a su padre Enrique I, en la iglesia de San Esteban en Troyes.

A su muerte fue sucedido por su hijo Teobaldo, nacido unos después de fallecer, como Teobaldo IV. Durante su minoría de su hijo, la regencia fue ejercida durante veinte años por su madre, la condesa viuda Blanca de Navarra, quien tuvo que afrentar a las aspiraciones al trono condal de Alicia y Filipa de Champaña, hijas de su hermano Enrique II de Champaña y sobrinas de Teobaldo III.

Familia

Matrimonio y descendencia 
Con la infanta Blanca de Navarra el  en Chartres. Como dote, Blanca recibió los siete castillos de Teobaldo III (Épernay, Vertus, Sézanne, Chantemerle, Pont-sur-Seine, Nogent-sur-Seine y Méry-sur-Seine) y todas las subsidiarias que provienen de estos castillos y casas.

La pareja tuvo dos hijos:
 María, de la cual no hay mucha información.
 Teobaldo (1201-1253), quien sucedió a su padre como conde de Champaña y Brie; y, posteriormente, a su tío Sancho VII como rey de Navarra.

Ancestros

Genealogía simplificada de Teobaldo III de Champaña

 : Rey
 : Conde de Blois
 : Conde de Champaña

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Nobles de Francia del siglo XII
Nacidos en Troyes
Participantes cristianos en la cuarta cruzada